Distrikt Yauyos bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Yauyos (Jauja), Distrikt in der Provinz Jauja (Region Junín)
 Distrikt Yauyos (Yauyos), Distrikt in der Provinz Yauyos (Region Lima)